Олег Владимирович Синьков () — советский и украинский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник команды «Ермак» Ангарск, первый тренер В. Саютин. В 16 лет переехал в Киев. Отыграл 11 сезонов в составе «Сокола». В сезоне 1984/85, когда клуб завоевал бронзовые медали чемпионата СССР, провел 14 матчей, забросил 5 шайб. Всего в высшей лиге чемпионата СССР и Межнациональной хоккейной лиге провел 288 матчей, забросил 78 шайб, сделал 26 результативных передач.

В сезонах 1992/93 — 1996/97 выступал за британские клубы «Бракнелл Бис», «Траффорд Метрос»,
«Блэкберн Хокс», «Кингстон Хокс». Играл за «Сокол» (1997—1999, 2002—2003), немецкий «Байройт» (1999—2000), «Беркут-Киев» (2000—2001), бритнские «Пейсли Пайретс», «Халл Тандер» (2001/02), «Пучсерда» (2003—2004, Испания). Выступал за украинские клубы «Днепровские волки» (2004/05), «Беркут» Бровары (2005/06), АТЭК (2006/07), «Белый барс» Бровары (2007/08), «Компаньон» (2008/09 — 2010/11).

В чемпионате Великобритании провел 247 матчей, забросил 366 шайб, сделал 359 результативных передач.

Четырёхкратный чемпион Украины: трижды в составе «Сокола», в 2001 году — с «Беркутом». Трёхкратный вице-чемпион, бронзовый призёр чемпионата. Завершил карьеру в возрасте 46 лет.

В составе сборной Украины участник чемпионатов мира 1998 года (группа B), 1999 года и отборочного турнира Олимпийских игр 2002 года.

Работал тренером ДЮСШ «Сокол-Киев», РВУФК, ДЮСШ «Драгуны» (Можайск, Россия). С 2016 года возглавлял команду юношей 2002—2003 годов рождения ДЮСШ по зимним видам спорта «Днепр» (Херсон).

Скончался в Херсоне в возрасте 52 лет.

Примечания

Ссылки 
 https://hockey1946.ru/players/Sinkov_Oleg_Vladimirovich_06_03_1965
 https://liveangarsk.ru/ermak/news/20130415/istoriya-angarsk
 https://forchecking.ru/player.php?id=6734
 https://r-hockey.ru/people/coach/583-001-0000689-9/teams

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Украины
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Машиностроитель»
Игроки ХК ШВСМ Киев
Игроки ХК «Сокол-2»
Игроки ХК «Бис»
Игроки ХК «Манчестер Миноторс»
Игроки ХК «Блэкберн Хокс»
Игроки ХК «Хамберсайд Сихокс»
Игроки ХК «Байройт»
Игроки ХК «Беркут-Киев»
Игроки ХК «Пейсли Пайретс»
Игроки ХК «Халл Тандер»
Игроки ХК «Пучсерда»
Игроки ХК «Днепровские волки»
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки ХК «АТЭК»
Игроки ХК «Белый Барс»
Игроки ХК «Компаньон»